Grunwald steht für:

 Grunwald, Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen, bis 1945: Grünfelde im Kreis Osterode, Ostpreußen
 Zieleniec (Duszniki-Zdrój), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien in Polen, bis 1945: Grunwald im Kreis Glatz, Schlesien
 Grunwald (Osada), Weiler im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Grunwald, Stadtteil von Posen, Polen

Grunwald ist der Familienname folgender Personen:

 Anatole de Grunwald (1910–1967), russischstämmiger Filmproduzent in Großbritannien
 Anton Grunwald (1921–2008), deutscher Gewerkschaftsfunktionär sowie Kommunalpolitiker (SPD)
 Armin Grunwald (* 1960), deutscher Physiker und Philosoph, Experte für Technikfolgenabschätzung
 Clara Grunwald (1877–1943), deutsche Lehrerin und  Protagonistin der Montessori-Pädagogik
 Claudia Grunwald, geb. Hoffmann (* 1982), deutsche Sprinterin
 Ernest Grunwald (1923–2002), US-amerikanischer Chemiker
 Georg Grunwald (1879–1937), deutscher Religionspädagoge
 Günter Grunwald (1924–2011), Gründungsgeschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung
 Heinz Grunwald (* 1950), deutscher Verwaltungsjurist, Regierungspräsident von Niederbayern
 Henning Grunwald (1942–2009), deutscher Schriftsteller
 Henry Grunwald (1922–2005), Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „TIME“, US-amerikanischer Botschafter in Österreich
 Ilona Grunwald Kadow (* 1974), deutsche Neurobiologin und Hochschullehrerin
 Jonathan Grunwald (* 1983), deutscher Politiker (CDU)
 Martin Grunwald (* 1966), deutscher Psychologe
 Max Grunwald (1871–1953) Rabbiner und Historiker
 Morten Grunwald (1934–2018), dänischer Schauspieler und Regisseur
 Reinhard Grunwald (1942–2020), deutscher Jurist und Wissenschaftsmanager
 Udo Grunwald (* 1968), deutscher Schauspieler
 Walter Grunwald (1919–2000), Verfolgter des Naziregimes, Überlebender des Ghettos Theresienstadt
 Walther Grunwald (* 1938), deutscher Architekt
 Wilhelm Grunwald (1909–1989), deutscher Mathematiker und Bibliotheksdirektor
 Willy Grunwald (1870–1945), deutscher Schauspieler, Filmregisseur und Theaterintendant

Siehe auch:

 Grünwald (Begriffsklärung)
 Gruhnwald (Begriffsklärung)
 Grunewald (Begriffsklärung)